Grand Prix Mexika 1989 (oficiálně XIII Gran Premio de México) se jela na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez v Mexico City v Mexiku dne 28. května 1989. Závod byl čtvrtým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1989
Grand Prix Mexika